Demonic (álbum) - da banda Testament
Demonic (filme) - de 2014 dirigido, por Will Canon

Desambiguação